Баби́нцы — название населённых пунктов на Украине:

 Бабинцы — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Бабинцы — посёлок городского типа в Бородянском районе Киевской области.
 Бабинцы — село в Борщёвском районе Тернопольской области.